Frank Emmert (* 31. prosinec 1962) je německý právník a profesor mezinárodního, srovnávacího a evropského práva na americké univerzitě v Indianapolis (Indiana University).

Život 
Prof. Dr. iur. Frank Emmert, LL.M. patří mezi světově uznávané odborníky na evropské právo. Narodil se v roce 1962 v německém Wiesbadenu. Dětství strávil v Bavorsku. V roce 1988 promoval na právnické fakultě v Mnichově. Ve studiu práv pokračoval na michiganské univerzitě (University of Michigan) v USA. Disertační práci obhájil v roce 1998 na univerzitě v Maastrichtu v Nizozemsku. Mezitím působil jako pedagog na univerzitách v Mnichově a v Basileji ve Švýcarsku a také na Akademii evropského práva v italské Florencii. V letech 1998 až 2002 vyučoval mezinárodní a evropské právo na univerzitě v estonském Tallinu (University of Technology). Od roku 2004 působí jako profesor mezinárodního, srovnávacího a evropského práva na Indiana University v Indianapolis v USA a je ředitelem pobočky této univerzity v egyptské Káhiře. Současně je viceprezidentem Rady pro mezinárodní právo a politiku (Council on International Law andPolitics) v americkém Chicagu. Jako hostující profesor prošel univerzitami ve více zemích světa (Švýcarsko, Francie, Nizozemsko, Itálie, Mexiko, Polsko). V letech 1996 až 2002 působil jako hostující profesor také na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem 17 odborných monografií z oblasti evropského práva, které vyšly v německém i anglickém jazyce.
Frank Emmert je ženatý s Američankou Salmou Taman, se kterou má pět dětí.

Narození v roce 1962
Žijící lidé
Němečtí právníci
Muži